Irbid (of Arabella), een stad in Jordanië
Arabella (Arctic Monkeys), een nummer uit 2013
Arabella (opera), opera van Richard Strauss
Arabella (Schotland), een dorp in de Schotse lieutenancy Ross and Cromarty in het raadsgebied Highland
Arabella (geslacht), een geslacht van borstelwormen